Antoni Brusi i Mirabent (1782-1821), impressor i llibreter.
 Antoni Brusi i Ferrer (1815-1878), fill de l'anterior i director del Diari de Barcelona.